Kriwina ist Ortsname in Bulgarien
Kriwina (Oblast Russe)
Kriwina (Oblast Sofia)